Knappich ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Knappich (1866–1944), deutscher Firmenmitgründer von KUKA
 Johann Georg Knappich (1637–1704), deutscher Maler aus Augsburg
 Wilhelm Knappich (1880–1970), österreichischer Astrologe